Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Patrick Galbraith e Kelly Jones che hanno battuto in finale Jim Grabb e David Pate 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale)
 Neil Broad /  Gary Muller (semifinali)

 Patrick Galbraith /  Kelly Jones (campioni)
 Jim Grabb /  David Pate (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Grand Prix de Tennis de Lyon 1990